Хајдук може да се односи на: 

 хајдуци, одметник, пљачкаш и борац за слободу на Балкану, у земљама под турском влашћу; данас жаргон
 ФК Хајдук, фудбалски клуб
 Глигорије Пецикоза Хајдук, јунак серије романа Градимира Стојковића
 Хајдук (филм), југословенски филм
 Хајдуци (роман), југословенски роман
 Хајдуци (представа), српска представа